Надия Джамир Хуссейн (; род. 25 декабря 1984) — британский шеф-повар, писатель и телеведущая бангладешского происхождения. Она прославилась после победы в шестом сезоне шоу BBC «Лучший пекарь Британии» в 2015 году. После победы она подписала контракты с BBC на проведение документального проекта «Хроники Надии», сериала о кулинарии и изучения Надии британской еды, и реалити-шоу о её семье на 8 эпизодов , а также стала постоянным участником новостного ТВ-журнала The One Show.

Надия — обозреватель журнала «Таймс», автор и колумнист Penguin Random House, Hodder Children’s Books и Harlequin. Она появилась в качестве приглашенного участника на телеканале ITV «Свободные женщины». Её пригласили испечь торт к 90-летию королевы Елизаветы II.

В 2017 году Хуссейн была названа компанией Debrett’s одной из 500 самых влиятельных людей в Великобритании и оказалась в списке 100 женщин BBC News. Она также вошла в шорт-лист на премию «Детская книга года» на British Book Awards за «Испечь мою историю» и была номинирована на премию «Прорыв» на церемонии вручения премии Королевского телевизионного общества за «Хроники Надии». Тед Кантл, автор правительственного доклада о сплоченности общин, сказал, что Хуссейн сделалa «больше для британо-мусульманских отношений, чем 10 лет государственной политики».

Примечания

Ссылки 

Повара Великобритании
Кондитеры Великобритании
Авторы книг по кулинарии
Телеведущие  Великобритании
Писатели  Великобритании
Члены ордена Британской империи
Детские писатели Великобритании
Колумнисты
The Times